Республика Адыгея по состоянию на 2020 год включает следующие населённые пункты:
 5 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
 2 города;
 3 посёлка городского типа (пгт);
 228 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года — 225 сельских населённых пунктов, из них 6 без населения).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства: 2 городам республиканского значения с подчинённым им населёнными пунктами (республиканским городским округам) и 7 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 7 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Республиканские городские округа (городские округа)

Майкопский (Майкоп)

Адыгейский (Адыгейск)

Районы

Гиагинский

Кошехабльский

Красногвардейский

Майкопский

Тахтамукайский

Теучежский

Шовгеновский

См. также  
 Административно-территориальное деление Адыгеи
 Городские населённые пункты Адыгеи
 Население Адыгеи

Примечания  

Адыгея